

Moldavia
Colibași, comune del distretto di Cahul

Romania
Colibași, comune del distretto di Giurgiu